— город, расположенный на северо-восточной оконечности полуострова Симабара, префектура Нагасаки, Кюсю, Япония. На востоке от города расположен залив Арикэ, на западе — горы Ундзэн. Город основан 1 апреля 1940 года. 

Наиболее популярными местными туристическими достопримечательностями являются замок Симабара и проходящая рядом улица Самураев. Также в Симабара находится множество японских горячих источников — онсэн. Воды, как горячей, так и холодной, так много, что она течёт прямо по улицам в небольших каналах. На первой иллюстрации можно видеть улицу Карпов, в каналах которой плавают разноцветные карпы кои.

В 1637 году в этих местах произошло Симабарское восстание.

С 19 по 23 ноября 2007 года в Симабара проходила 5 международная конференция «Города на вулканах».

Администрация 
 Адрес: 537, Уэно-мати, г. Симабара, район Кюсю, префектура Нагасаки
 Телефон: 957-63-1111
 Почтовый индекс: 855-8555

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Нагасаки